Kleber steht für:

 Stoffgemisch in Teig aus den Samen einiger Getreidearten, siehe Gluten
 umgangssprachlich für Klebstoff
 die Person, die eine Klebung durchführt
 Kleber-Express, Eilzug zwischen Freiburg und München (1954–2003)
 eine Reifenmarke von Michelin

Kleber ist der Familienname folgender Personen:
 Arno Kleber (* 1955), deutscher Geograph
 Bartle Kleber (1884–1953), österreichischer Maler und Graphiker
 Bruno Edgar Kleber (* 1957), deutscher bildender Künstler, siehe Bruno K.
 Claus Kleber (* 1955), deutscher Journalist
 Emilio Kleber (1896–1954), Pseudonym von Manfred Stern, Interbrigade-Kommandeur im spanischen Bürgerkrieg
 Ernst Kleber (1825–1884), deutscher konservativer Politiker, MdL
 Frank Kleber (* 1981), deutscher Skeletonpilot
 Franz Kleber (* 1942), deutscher Skeletonpilot
 Ina Kleber (* 1964), deutsche Schwimmerin
 Johann Manfred Kleber (* 1941), deutscher bildender Künstler
 Joseph Martin Kleber (1753–1816), deutscher Jurist
 Karl-Heinz Kleber (1929–2017), deutscher katholischer Theologe
 Kristin Kleber (* 1973), Altorientalistin und Hochschullehrerin
 Leonhard Kleber (1495–1556), deutscher Organist und Komponist
 Manfred Kleber (* 1942), deutscher Physiker
 Maximilian Kleber (* 1992), deutscher Basketballspieler
 Paul Kleber (* 1973), deutscher Jazzmusiker
 Pia Kleber (* 1941), deutsche Theaterwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Ralf Kleber (* 1966), deutscher Manager
 Walter Kleber (* 1941), deutscher Fußballspieler
 Will Kleber (1906–1970), deutscher Mineraloge
 Wolfgang Kleber (* 1958), deutscher Organist und Komponist

Siehe auch:
 Kläber
 Kléber